"Гимн города Великий Устюг" - музыкальный символ города Великий Устюг. Гимн города является одновременно гимном района.

Текст гимна 

Великий город над рекой,
Ты будешь вечно молодой,
И твой любимый дивный вид
Прокопий Праведный хранит.
Звонят, звонят колокола,
И даль далеко далека.
Её мы знаем наизусть,
А имя ей святая Русь.

 Великий Устюг - ты город русский.
 Благословенна твоя земля.
 Великий Устюг - ты город русский.
 И мы с тобою одна семья.

Ты силой неба окрылен,
Навек не будешь покорен,
Сынов отважных имена
Мы не забудем никогда.
Ты город-воин, ты творец,
Ты слава наша и венец,
Как дорога нам жизнь твоя
И дорога твоя судьба.

 Великий Устюг - ты город русский.
 Благословенна твоя земля.
 Великий Устюг - ты город русский.
 И мы с тобою одна семья.

Я вижу солнечный твой взгляд,
И храмов радостный парад,
И лик твой в зеркале реки,
Его навек мы сберегли.
Встает над городом заря,
Как золотятся купола.
И сердце бьется все сильней,
Нет лучше Родины моей.

 Великий Устюг - ты город русский.
 Благословенна твоя земля.
 Великий Устюг - ты город русский.
 И мы с тобою одна семья.

Символы Великого Устюга